Nova Vas je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 341 stanovnika te 117 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 480 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji